O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2005 foi a 41ª edição do torneio e foi vencida pelo time do Desterro.

Jogos

13 de agosto: Desterro 24-12 Bandeirantes, Florianópolis
13 de agosto: Rio Branco 0-61 SPAC, São Paulo
13 de agosto: Niterói - São José, Niterói (resultado anulado por irregularidade dos 2 times)

27 de agosto: Desterro 93-7 Rio Branco, Florianópolis
27 de agosto: Bandeirantes 7-25 São José, São Paulo
27 de agosto: Niterói 35-32 SPAC, Niterói

17 de setembro: SPAC 14-15 Desterro, São Paulo

22 de outubro: São José 20-3 Desterro, São José
22 de outubro: Bandeirantes 10-8 SPAC, São Paulo
22 de outubro: Rio Branco 29-16 Niterói, São Paulo

29 de outubro: Bandeirantes 26-15 Rio Branco, São Paulo
29 de outubro: SPAC 3-22 Niterói, São Paulo
29 de outubro: Desterro 14-0 São José, Florianópolis

19 de novembro: Niterói 27-24 Bandeirantes, Niterói
26 de novembro: São José 23-14 Rio Branco, São José dos Campos
3 de dezembro: Desterro 16-10 São José, São Paulo (FINAL)

Campeão 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2005 no Brasil‎